Kingseat hace referencia a:

 Kingseat (Aberdeenshire), Escocia
 Kingseat (Fife), Escocia
 Kingseat (Nueva Zelanda)